Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Massimo Dell'Acqua che ha battuto in finale David Prinosil 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Vacek (secondo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)
 Jean-François Bachelot (quarti di finale)
 Alexander Peya (primo turno)

 Nicolas Mahut (semifinali)
 Ivo Karlović (semifinali)
 Arvind Parmar (primo turno)
 David Prinosil (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2003